Quitman puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
Quitman (Arkansas)
Quitman (Georgia)
Quitman (Luisiana)
Quitman (Misisipi)
Quitman (Misuri)
Quitman (Texas)